Список бывших населённых пунктов на территории Дмитровского СП Селижаровкого района Тверской области.

 
Списки населённых пунктов Тверской области